Стара Вас може се односити на:

 Стара Вас (Постојна), насељено место у општини Постојна, Република Словенија;
 Стара Вас - Бизељско, насељено место у општини Постојна, Република Словенија;
 Мала Стара Вас, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија;
 Велика Стара Вас, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија;
 Стара Вас, насељено место у сатаву града Пага, Република Хрватска;